Hans Johansen Lindenov er navn på følgende danske adelspersoner af slægten Lindenov:
 Hans Johansen Lindenov (død 1536), far til:
 Hans Johansen Lindenov (død 1568), far til:
 Hans Johansen Lindenov (1542-1596), far til:
 Hans Johansen Lindenov (rigsråd) (1573-1642)

Hans Johansen